Расин има више значења:
 Округ Расин (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Расин (Западна Вирџинија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Расин (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Расин (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Расин (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Жан Расин, француски писац драма